Michael Delura (Gelsenkirchen, 1985. július 1. –) lengyel származású német labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

További információk 
Michael Delura adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Lengyel származású németek
Gelsenkircheniek
Német labdarúgók
A Schalke 04 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Panióniosz labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek